Neuer Graben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Neuer Graben Gersdorf, linker Zufluss des Kaulschegrabens im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Neuer Graben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Neuer Graben (Neudorfer Graben), Zufluss des Neudorfer Grabens im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neuer Graben (Nieplitz), linker Zufluss der Nieplitz bei Reesdorf, Stadt Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Neuer Graben (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz vor Spöck, Stadt Stutensee, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Neuer Graben (Rauglen), linker Oberlauf der Rauglen (zur Westernach, zur Donau) nahe Rißtissen, Stadtteil Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; rechter Abzweig der Riß
 Neuer Graben (Schölke), linker Zufluss der Schölke und Abfluss des Raffteichs in Braunschweig, Niedersachsen
 Neuer Graben (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz bei Lorsch, Kreis Bergstraße, Hessen

 Schiffgraben-West/Neuer Graben, westlich entwässernder Teil des Großen Grabens und Schiffgrabens, rechter Zufluss der Ilse bei Börßum, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Siehe auch:
 Neubach
 Neugraben